Joel Joshoghene Asoro (27 april 1999) is een Zweeds voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij verruilde Swansea City in februari 2021 voor Djurgårdens IF.

Clubcarrière 
Asoro speelde in zijn geboorteland namens IF Brommapojkarna alvorens hij in de zomer van 2015 de overstap maakte naar Sunderland. Hij maakte op 21 augustus 2016 zijn debuut voor de club, in een wedstrijd tegen Middlesbrough. Hij kwam negen minuten voor tijd binnen de lijnen als vervanger van Duncan Watmore.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 9 november 2019

Interlandcarrière 
Asoro kwam uit voor het Zweeds voetbalelftal onder 17, waarmee hij in 2016 deelnam aan het Europees kampioenschap –17. Zijn land doorliep de groepsfase maar werd in de kwartfinale uitgeschakeld door Nederland –17.

Zweeds voetballer